Столяр:
 Столя́р — профессия; связанная с обработкой дерева и производством изделий из него.

Фамилия 
 
 Столяр, Василий Петрович (в монашестве Варсонофий; род. 1972) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Бородянский, викарий Киевской епархии.
 Столяр, Давид Яковлевич (1922—2014) — единственный выживший из семисот шестидесяти девяти пассажиров корабля еврейских беженцев «Струма», потопленного в 1942 году.
 Столяр, Ефим Самуилович (1923—2009) — советский и российский шахматист, мастер спорта СССР с 1953, судья всесоюзной категории.
 Столяр, Зиновий Лазаревич (1924—2014) — молдавский советский музыковед, музыкальный критик и публицист, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР.
 Столяр, Михаил Георгиевич (род. 1931) — советский гребец-байдарочник.
 Столяр, Мордхэ (1886—1951) — еврейский писатель, редактор и журналист.
 Столяр, Роман Соломонович (род. 1967) — российский композитор и пианист-импровизатор, аранжировщик, педагог, флейтист.
Столяр, Сергей Ефимович (род. 1950) — советский и российский шахматист, гроссмейстер ИКЧФ.

Женщины 
 Столяр, Александра Константиновна (род. 1992) — российская баскетболистка.
 Столяр, Ольга Константиновна (род. 1999) — российская баскетболистка.

См. также